El municipio de Jay (en inglés, Jay Township) es una subdivisión administrativa del condado de Elk, Pensilvania, Estados Unidos. Según el censo de 2020, tiene una población de 1963 habitantes.

La sede del municipio está en la localidad de Weedville.

Geografía 
Está ubicado en las coordenadas  (41.319186, -78.485503).

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $32,601 y los ingresos medios por familia eran de $40,455. Los hombres tenían unos ingresos medios de $31,684 frente a los $22,336 para las mujeres. La renta per cápita de la localidad era de $15,893. Alrededor del 8.6% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

De acuerdo con la estimación 2015-2019 de la Oficina del Censo, los ingresos medios por hogar en la localidad son de $53,922 y los ingresos medios por familia son de $62,106. El 8.4% de la población está por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Elk (Pensilvania)